Flashback Records kan verwijzen naar:

 Flashback Records (Finland), een Fins platenlabel voor Italo-disco
 Flashback Records (singles), een re-issue-label voor singles, sublabel van Bell Records en Arista Records
 Flashback Records (Warner Music), een re-issuelabel van Warner Music Group